Чемерисы:

 Чемерисы — деревня в Брагинский районе Гомельской области Белоруссии.
 Чемерисы-Барские — село в Барском районе Винницкой области Украины.
 Украинские чемерисы — этногруппа горных марийцев.

См. также 
 Чемерис, Валентин Лукич — украинский писатель.